Lista de los campeones y de los principales clasificados del Campeonato de Wimbledon de 2006:

Seniors

Individual Masculino

Individual Femenino

Dobles Masculino

Dobles Femenino

Dobles Mixto

Juniors

Individual Masculino

Individual Femenino

Dobles Masculino

Dobles Femenino

Cabezas de serie

10 primeros cabezas de serie (Individuales masculinos)

10 primeras cabezas de serie (Individuales femeninos)

5 primeros cabezas de serie (Dobles masculinos)

5 primeras cabezas de serie (Dobles femeninos)

5 primeros cabezas de serie (Dobles mixtos)

Cuadros

Cuadro Masculino

Cuadro Femenino

Enlaces externos 

Campeonato de Wimbledon 2006
Tenis en 2006